Bashkimi, 1899-ben Shkodrában megalapított albán közművelődési egyesület
Bashkimi, a romániai albán diaszpóra 1906-ban megalakított politikai szervezete